CEV-Pokal 2008/09 steht für:

 CEV-Pokal 2008/09 (Frauen)
 CEV-Pokal 2008/09 (Männer)